Petkowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Petkowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo